Drzewica ist der Name folgender Orte in Polen:

 Drzewica, Stadt- und Landgemeinde im Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Drzewica (Bytnica), deutsch bis 1945: Drewitz; Dorf in der Gemeinde Bytnica, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
 Drzewica (Golczewo), deutsch bis 1945: Drewitz; Dorf in der Gemeinde Golczewo, Powiat Kamieński, Woiwodschaft Westpommern